Пинчу́к — фамилия, а также топоним.

Известные носители:
 Пинчук, Алексей Вячеславович (род. 1992) — украинский футболист.
 Пинчук, Анатолий Николаевич (род. 1949) — советский и украинский железнодорожник.
 
 Пинчук, Антон Владимирович (род. 1988) — казахстанский боксёр.
 
 
 Пинчук, Вениамин Борисович (1908—1987) — советский скульптор.
 
 
 Пинчук, Дмитрий Юрьевич (род. 1957) — российский врач.
 Пинчук, Елена Леонидовна (род. 1970) — дочь Л. Кучмы, жена Виктора Пинчука.
 Пинчук, Иван Леонтьевич (1933—2003) — сын полка, ветеран.
 Пинчук, Игорь Борисович (род. 1967) — советский украинский баскетболист.
 Пинчук, Константин Николаевич (род. 1973) — украинский футболист.
 Пинчук, Лев Тимофеевич — советский религиовед.
 Пинчук, Матрёна Фёдоровна (1928—2001) — председатель колхоза, заслужённый работник сельского хозяйства Украинской ССР.
 
 Пинчук, Павел Александрович (1923—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Пинчук, Роман (род. 1990) — белорусский пятиборец.
 
 Пинчук, Степан Петрович (1930—2012) — украинский критик, литературовед, переводчик.
 Пинчук, Тарас Владимирович (род. 1989) — украинский футболист
 Пинчук, Тимофей Зиновьевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Пинчук, Юрий Анатольевич (1937—2012) — украинский историк.

Топоним 
 Пинчук — хутор в Россошанском районе Воронежской области.

См. также 
 Пинчуки (значения)